Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Kobiet 2012 – trzecie mistrzostwa Oceanii w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FORU mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii. Odbyły się w formie turnieju rozegranego w dniach 3–4 sierpnia 2012 roku w Latuoce na Fidżi. Była to jednocześnie kwalifikacja do Pucharu Świata 2013.

Informacje ogólne 
W rozegranym na Churchill Park turnieju początkowo miało wziąć udział dziewięć reprezentacji, ostatecznie jednak drużyna Nowej Kaledonii odwołała swój przyjazd. Osiem pozostałych drużyn podzielonych na dwie czterozespołowe grupy walczyło zatem w pierwszym dniu systemem kołowym o rozstawienie przed ćwierćfinałami. W rozegranych w drugim dniu zawodów spotkaniach stawką były nie tylko medale tej imprezy, ale również awans do dalszej części kwalifikacji na Puchar Świata – udział w azjatyckim turnieju zapewnić sobie mogła najlepsza, prócz Australii i Nowej Zelandii, drużyna tych zawodów.

Składy reprezentacji: Wysp Salomona, Papui Nowej Gwinei, Fidżi, Australii i Nowej Zelandii.

W pierwszym dniu obyło się bez niespodzianek i faworytki gładko wygrywały swoje pojedynki zapewniając sobie łatwiejszych przeciwników w ćwierćfinałach. Podobnie również w półfinałach górą były wyżej rozstawione zespoły. Walkę o złoto rozstrzygnęły między sobą finalistki poprzedniego Pucharu Świata – lecz tym razem górą były Nowozelandki pokonując Australijki 35–24. Prócz meczu o trzecie miejsce, w którym triumfowały reprezentantki Fidżi gwarantując sobie udział w azjatyckim turnieju kwalifikacyjnym do Pucharu Świata w Moskwie, odbyły się również mecze o miejsca piąte i siódme.

Najwięcej przyłożeń – dziesięć – w turnieju zdobyła Nowozelandka Sarah Goss, natomiast najwięcej punktów na swoim koncie zapisała zawodniczka Papui Nowej Gwinei Joanne Lagona – na jej wynik sześćdziesięciu trzech punktów złożyło się po dziewięć przyłożeń i podwyższeń.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2012
2012 w rugby union
2012 w Oceanii
Rugby union na Fidżi
Lautoka
Fidżi w XXI wieku